Elymus har flere betydninger:

 Kvik (Elymus)
 Marehalm